Annenko () ist der Familienname folgender Personen:

 Jelena Petrowna Annenko (* 1977), russische Kanutin 
 Natalja Walerjewna Annenko (* 1964), russische Eiskunstläuferin 

Siehe auch:
 Annenkow